Desfourský palác je název několika staveb spojených s rodinou Desfoursů. 

 Desfourský palác v ulici Na Florenci
 Palác Porgesů z Portheimu na Národní třídě